het boek De kleine blonde dood (boek) van Boudewijn Büch.
 de film De kleine blonde dood (film) die naar dit boek is gemaakt.
 De kleine blonde dood (musical) - een musical uit 2013